Morning Chronicle war der Titel zweier Tageszeitungen:
Morning Chronicle (London), erschien 1769–1862.
Morning Chronicle (New York), erschien 1802–1807.